Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Жустін Енен виграла титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Суґіяма
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Молік
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Нижня половина

Посилання 
Main & Qualifying Draw 

Qatar Ladies Open, одиночний розряд
2007